Age of Love може значити:

 «Age of Love» — музичний альбом гурту «Scooter».
 «The Age of Love» — пісня гурту «Scooter».
 «Age of Love» — пісня гурту «Age of Love».